Чемпионаты Азии по волейболу — соревнования для национальных волейбольных сборных стран Азии, Австралии и Океании, проводимые под эгидой Азиатской конфедерации волейбола (AVC).
 
Проводятся с 1975 года среди мужских и женских команд первоначально с периодичностью один раз в четыре года, а с 1987 года — раз в два года. Система проведения финальных турниров неоднократно менялась. Большая их часть состояла из предварительной и финальной стадии. Финальный раунд проходил как по круговой системе, так и по системе плей-офф.

Как в мужских, так и в женских турнирах сильнейших азиатских сборных подавляющее преимущество на стороне команд из Восточной Азии. Из 21 мужского чемпионата в 16 победу одержали представители этого азиатского региона (9 раз — Япония, 4 — Южная Корея, 3 — Китай). Лишь в 2007 году гегемонию восточноазиатских сборных нарушили представители Австралии, а в 2011, 2013, 2017 и 2021 чемпионский титул выигрывала сборная Ирана.

В чемпионатах Азии среди женщин преимущество сборных команд из Восточной Азии ещё более заметно. Из прошедших до 2007 года 14 турниров лишь трижды команды из других регионов Азии сумели взойти на пьедестал (дважды Таиланд и один раз Казахстан). Абсолютным рекордсменом по числу побед является женская волейбольная сборная Китая - 13 титулов. Лишь четырежды за всё время проведения чемпионатов Азии японской сборной удалось потеснить представительниц Поднебесной с верхней ступени пьедестала почёта. Чемпионат Азии 2009 среди женских команд закончился неожиданной победой сборной Таиланда, прервавшей тем самым гегемонию восточноазиатских сборных. Через 4 года волейболистки Таиланда на домашнем чемпионате континента сумели вновь выиграть «золото».

Мужские соревнования

Призёры

Участники

Женские соревнования

Призёры

Участники

Ссылки 
 Официальный сайт AVC

Волейбольные соревнования в Азии